ISERN, companyia de fabricació i venda de tecnologia, aparells electrònics i electrodomèstics amb seu a Vic, a Osona
 Museu Isern de la Moto, museu de titularitat privada amb seu a Mollet del Vallès, al Vallès Oriental 
 Biografies:
 Isern de Ribagorça (~ 1003), comte de Ribagorça (990 -1003) 
 Josep Isern i Martí (1940, Mollet del Vallès), comerciant de motocicletes 
 Jaume Isern i Colomer (Mataró, 1798 - 1880), organista, pedagog i compositor mataroní 
 Josep Maria Isern i Monné (Reus, 1932), professor, escriptor i músic 
 Mateu Isern Estela (Palma, 1959), polític mallorquí 
 Montserrat Isern Rabascall (L'Hospitalet de Llobregat, 1900 - Barcelona, 1986), galerista d'art 
 Ramon Isern Falgueras (Barcelona, 1942), dissenyador industrial 
 Georgina Oliva i Isern (Barcelona, 1990), jugadora d'hoquei sobre herba que juga a la posició de migcampista 
 Jordi Serra i Isern (Badalona, 1955), alcalde de Badalona (2008 -2011)
 Josep Toribi d'Ametller i Isern (Banyoles, 1842 - 1873), polític català 
 Meritxell Ruiz i Isern (Reus, 1978), política catalana 
 Octavi Cunill i Isern (1902 - ?), músic i compositor català 
 Ot Pi Isern (Esplugues de Llobregat, 1970), corredor de biketrial
 Pere Seras i Isern (Figueres, 1892 - Lima, Perú, 1985), polític i empresari català 
 Ramon Serra Isern (Palma, 1942-2007), religiós mallorquí 
 Roc Oliva i Isern (Barcelona, 1989), jugador d'hoquei sobre herba català 
 Teresa Eulàlia Calzada Isern (Artesa de Segre, 1943), professora i política catalana, vídua de Jordi Solé i Tura 
 Toni Sala Isern (Sant Feliu de Guíxols, 1969), escriptor i professor de literatura catalana
 Antonio Fernós-Isern (San Lorenzo, Puerto Rico, 1895 - San Juan, 1974), polític i cardiòleg Porto-riqueny
 Josep Isern i Maristany (el Masnou, 1828-1902), mariner i alcalde del Masnou entre 1879 i 1883